

Localidades

Karlstad (Minnesota)

Karlstad
Karlstad (comuna)

Desambiguação